Augmentation steht für:

 Augmentation (Medizin), unterschiedliche therapeutische Verfahren
 Augmentation (Musik), Vergrößerung von Notenwerten oder Intervallen in der Musik
 Augmentation (Maschinelles Lernen), Transformation von Datensätzen

Siehe auch:
 Augment
 Augmentan
 Augmentativ
 Augmented reality
 Augmentierung